Fortunate Son (lied) - een single van Creedence Clearwater Revival uit 1969
Fortunate Son (Star Trek) - een aflevering van de televisieserie Star Trek: Enterprise
Fortunate Son (The Sopranos) - een aflevering van de televisieserie The Sopranos
Fortunate Son (Beverly Hills, 90210) - een aflevering van de televisieserie Beverly Hills, 90210
Fortunate Son (Hatfield) - een biografie van George W. Bush, geschreven door J.H. Hatfield
Fortunate Son (roman) - een roman van Walter Mosley
Fortunate Son (film) - een korte film uit 2004
Fortunate Son (televisieserie), Canadese televisieserie uit 2020